Merere Gonzales (Saint George, 1960. augusztus 25.) Trinidad és Tobagó-i nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Merere Louis Gonzales.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
A Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2005-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve fejezte be.

Világbajnokság 
Az előselejtezők során, a Jamaica–Barbados, Mexikó–Jamaica, a Panama–Kuba és a Kanada–Jamaica összecsapásokon tevékenykedett asszisztensként.

Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokság-ot, ahol a Franciaország–Dél-Afrika (3:0) és a Japán–Horvátország (0:1) csoportmérkőzésen segíthette partbíróként a működő játékvezető szakmai munkáját. Partbírói mérkőzéseinek száma: 2

Arany Kupa 
Az USA három nagyvárosa adott otthont a 4., az 1998-as CONCACAF-aranykupa labdarúgó tornának, ahol több mérkőzésen tevékenykedett segítő partbíróként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Sportvezetőként 
A FIFA Játékvezető Bizottságánál a CONCACAF zónában instruktorként és játékvezető ellenőrként dolgozik.

Források

Külső hivatkozások 
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/merere-gonzalez/1/2/
 https://web.archive.org/web/20100831142117/http://www.jamaicafootballfederation.com/news-08-21-09.htm

Trinidad és Tobagó-i labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
Élő személyek